Killinen ist der Name von

 Sara Killinen (* 2001), finnische Leichtathletin
 Ilmari Killinen (1876–1941), finnischer Politiker
 Kustaa Killinen (1849–1922), finnischer Politiker
 Kullervo Killinen (1912–1994), finnischer Politologe